Malet ist der Familienname folgender Personen:

 André Malet (1862–1936), französischer Trappistenabt, Theologe und Autor
 Antoni Malet (* 1950), spanischer Mathematikhistoriker
 Armando Malet (1905–1982), uruguayischer Politiker
 Arthur Malet (1927–2013), englischer Schauspieler
 Claude François de Malet (1754–1812), französischer General
 Edward Malet (1837–1908), britischer Diplomat
 Jean-Roland Malet († 1736), französischer Finanzhistoriker
 Laurent Malet (* 1955), französischer Schauspieler
 Léo Malet (1909–1996), französischer Schriftsteller
 Oriel Malet († 2014), britische Schriftstellerin
 Pierre Malet (* 1955), französischer Schauspieler
 William Malet (1175–1215), englischer Adliger und Rebell

Siehe auch:
 Malet (Adelsgeschlecht)
 Mallet
 Mallett